Åhlström är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på något olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Åhlström 268
 Ålström 18
Tillsammans blir detta 286 personer.

Personer med efternamnt Åhlström eller Ålström
 Fredrik Åhlström (född 1956), friidrottare (mångkamp)
 Olof Åhlström (1756–1835), krigsråd,organist, kompositör och musikförläggare
 Otto Åhlström (1904–1955), skådespelare och köpman

Källor

Svenska efternamn